Медицинская техника — совокупность технических средств используемых в медицине.

 «Медицинская техника» — российский научный журнал.
 «Медицинская техника» — альбом группы «Тайм-Аут».